Die Welsh Premier League 2005/06 war die 14. Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 27. August 2005 und endete am 22. April 2006.

Titelverteidiger Total Network Solutions FC gewann die Meisterschaft.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte Cardiff Grange Quins FC zog nach der Saison aus finanziellen Gründen zurück. Für die folgende Saison gab es kein Aufsteiger.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)
 Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 20. Mai 2013
 Torschützenkönige auf rsssf.com, abgerufen am 20. Mai 2013

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06